Dipsiathus är ett släkte av insekter. Dipsiathus ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedstritar
Dipsiathus